Die Hunde (Canidae) sind eine Familie innerhalb der Überfamilie der Hundeartigen (Canoidea). Zu dieser Familie gehören verschiedene als „Fuchs“ und „Schakal“ bezeichnete Arten, Kojoten sowie die Wölfe, deren domestizierte Verwandte (die Haushunde) als Namensgeber der Gruppe dienen.

Namensherkunft (Etymologie) 
Canidae, der wissenschaftliche Name der Familie, ist vom lateinischen Wort Canis („Hund“) abgeleitet, das zugleich auch der wissenschaftliche Name der Typusgattung dieser Familie ist. Eingedeutscht spricht man auch von „Caniden“, um zu betonen, dass nicht die Haushunde, sondern die gesamte Verwandtschaftsgruppe der Haushunde, Wölfe und Füchse gemeint ist. Das lateinische Wort für Wolf ist Lupus. Als Vertreter der Gattung Canis heißt der Wolf wissenschaftlich Canis lupus. Haushunde stammen vom Wolf ab und sind diesem genetisch noch so ähnlich, dass sie zur Spezies Canis lupus gezählt werden. Alle Haushunde werden als Unterart Canis lupus familiaris zusammengefasst. Dieser Artikel beschäftigt sich jedoch mit den Caniden als Ganzes.

Merkmale 
Die Canidae verfügen über vier vollständige Zehen an den Hinterfüßen sowie vier (Lycaon) oder fünf (Canis, Cyon, Otocyon, Speothos) an den Vorderfüßen, wobei der erste Zeh der Vorderfüße nicht funktional (gewichtstragend) ist. Alle Caniden sind Zehengänger, das heißt, sie setzen beim Laufen nur die anatomischen Zehen, nicht den gesamten anatomischen Fuß auf.

Das Gebiss der Caniden weist zumeist 42 Zähne auf. Auf jeder Seite sind oben und unten jeweils drei Incisiven (Schneidezähne), ein Caninus (Fangzahn) und vier Prämolaren (Vorbackenzähne) vorhanden sowie zwei Molaren (Backenzähne) oben und drei Molaren unten. Die Zahnformel für das vollständige Gebiss lautet demnach:

Die Formel für die erste Zahngeneration („Milchgebiss“) lautet: 3 · 1 · 3 · 0, das heißt, Caniden haben im Jugendstadium keine Molaren und in jedem Viertel des Gebisses nur drei Prämolaren.

Verbreitung 
Canidae sind auf allen Kontinenten vertreten. Ursprünglich fehlten sie in Australien, Neuguinea, Neuseeland, Madagaskar und Antarktika, doch in vielen dieser Regionen sind sie, meist in Form des Haushundes, durch den Menschen eingeführt geworden. In Australien existiert mit dem Dingo sogar eine sekundär verwilderte Form des Haushundes.

Verhalten 
Allgemeingültige Aussagen über das Verhalten von Caniden lassen sich kaum treffen, da sich die einzelnen Gattungen und Arten zu sehr unterscheiden. Beispielsweise sind zwar alle Caniden per Definition Carnivoren und weisen daher alle Jagd- und Tötungsverhalten auf, jedoch unterscheidet sich dieses bereits zwischen Wölfen und Haushunden erheblich.

Die unterschiedlichen Verhaltensweisen prägen sich beispielsweise bei Wölfen und Füchsen bereits zwischen der vierten und fünften Lebenswoche aus. Erik Zimen beobachtete bei Welpen, dass Füchse bei der Fütterung die Futterbrocken zunächst auflesen, in der Umgebung vergraben und erst dann mit dem Verzehr beginnen; junge Wölfe verschlingen dagegen so viel Nahrung wie möglich und beginnen erst danach, Futterreste zu vergraben.

Als generell ähnliche Verhaltensmuster bei allen Caniden beschreibt Michael W. Fox die Einleitung sozialer Begegnungen durch gegenseitige Untersuchung von Genital- und Analzone sowie teilweise auch von Ohren, Maul und Analdrüse. Das Beriechen der Schwanzdrüsen-Region wurde vor allem bei Rot-, Polar- und Graufüchsen beobachtet, seltener jedoch bei Präriewölfen und praktisch überhaupt nicht beim Haushund, da bei diesem die Schwanzdrüse nur selten vorhanden ist.

Teilweise werden Verhaltensmuster auch zwischenartlich erkannt. Fox beschreibt beispielsweise eine erfolgreiche Spielaufforderung an einen Chihuahua durch einen Präriewolf, gegenseitige Unterwürfigkeit zwischen jungen Kojoten und Wölfen sowie Spielsequenzen zwischen einem erwachsenen Wolf und einem Rotfuchs.

Entwicklung 
Nach Matthew, Colbert und anderen lassen sich die Canidae auf Miacis zurückführen, ein „kleines, schleichkatzenähnliches fleischfressendes Säugetier“, das zwischen Eozän und Oligozän (vor ca. 40 Mio. Jahren) lebte. Aus Miacis entstanden in Nordamerika zwei Grundformen, Daphaenus (auch: Daphoenus) und Cynodictis (auch: Hesperocyon). Aus ersteren entwickelten sich die Bären (Ursidae), aus letzteren die „Urahnen“ der heutigen Hunde.

Aus dem Hesperocyon bzw. Cynodictis spalteten sich Temnocyon, ein Vorfahr der afrikanischen Hyänenhunde sowie der asiatischen Rothunde, und Cynodesmus ab; dieser ist wiederum ein Vorfahr von Tomarctus, welcher als direkter Urahn von Wolf (Canis lupus), Füchsen (Vulpes) und einigen anderen wie Borophagus, Aelurodon und vermutlich auch Otocyon gilt.

Systematik

Heutige Arten der Hunde

Klassische Taxonomie 

Die auf phänotypischen (morphologischen) Unterschieden basierende traditionelle Systematik teilt die rezenten Hunde in zwei Tribus, die der Echten Füchse (Vulpini) und die der Echten Hunde (Canini). Allerdings gibt es innerhalb der Echten Hunde auch viele Arten, die fuchsartig aussehen.

 Tribus Vulpini
 Gattung Vulpes
 Bengalfuchs (Vulpes bengalensis)
 Afghanfuchs (Vulpes cana)
 Kapfuchs (Vulpes chama)
 Steppenfuchs (Vulpes corsac)
 Tibetfuchs (Vulpes ferrilata)
 Polarfuchs (Vulpes lagopus)
 Kitfuchs (Vulpes macrotis)
 Blassfuchs (Vulpes pallida)
 Rüppellfuchs (Vulpes rueppelli)
 Swiftfuchs (Vulpes velox)
 Rotfuchs (Vulpes vulpes)
 Fennek (Vulpes zerda)
 Gattung Urocyon
 Graufuchs (Urocyon argenteus)
 Insel-Graufuchs (Urocyon littoralis)
 Gattung Otocyon
 Löffelhund (Otocyon megalotis)
 Tribus Canini
 Gattung Dusicyon †
 Falklandfuchs (Dusicyon australis)
 Gattung Lycalopex
 Andenschakal (Lycalopex culpaeus)
 Darwin-Fuchs (Lycalopex fulvipes)
 Argentinischer Kampfuchs (Lycalopex griseus)
 Pampasfuchs (Lycalopex gymnocercus)
 Sechurafuchs (Lycalopex sechurae)
 Brasilianischer Kampfuchs (Lycalopex vetulus)
 Gattung Atelocynus
 Kurzohrfuchs (Atelocyon microtis)
 Gattung Cerdocyon
 Maikong (Cerdocyon thous)
 Gattung Speothos
 Waldhund (Speothos venaticus)
 Gattung Chrysocyon
 Mähnenwolf (Chrysocyon brachyurus)
 Gattung Nyctereutes
 Marderhund (Nyctereutes procyonoides)
 Gattung Lupulella
 Streifenschakal (Lupulella adustus)
 Schabrackenschakal (Lupulella mesomelas)
 Gattung Cuon
 Rothund (Cuon alpinus)
 Gattung Lycaon
 Afrikanischer Wildhund (Lycaon pictus)
 Gattung Canis
 Afrikanischer Goldwolf (Canis lupaster)
 Goldschakal (Canis aureus)
 Kojote (Canis latrans)
 Wolf (Canis lupus), einschließlich Haushund und Dingo
 Rotwolf (Canis rufus)
 Äthiopischer Wolf (Canis simensis)

Taxonomie auf molekulargenetischer Basis 

Moderne Methoden zur Ermittlung der Verwandtschaft und der gegenseitigen evolutionären Beziehungen der Organismen fußen neben objektiveren Methoden der Merkmalsanalyse (vgl. → Kladistik) auch auf dem Vergleich von Genen oder DNA-Sequenzen auf molekularer Ebene. 2005 stellten Lindblad-Toh et al. (2005) eine Verwandtschaftshypothese der Caniden vor, die mit den Methoden der Kladistik auf Grundlage solcher molekulargenetischer Daten erstellt wurde. Dabei wurden ca. 15 Kilobasen an Exon- und Intron-Sequenzen miteinander verglichen.

Diese Hypothese hatte einige grundlegende Konsequenzen in Bezug auf die klassische Systematik:
 Der auffälligste Unterschied ist, dass sich bei den Caniden nicht zwei, sondern drei oder vier Haupt-Entwicklungslinien (repräsentiert durch die Tribus bzw. Subtribus, im Kladogramm durch entsprechende Haupt-Kladen) erkennen lassen, die überdies eine ganz andere Evolutionsgeschichte aufzeigen: Die klassische Tribus Vulpini ist aufgeteilt in die Klade der Graufüchse und die Klade der Rotfuchsartigen, wobei die Klade der Rotfuchsartigen näher mit den beiden anderen Kladen (klassische Tribus Canini) verwandt ist als mit den Graufüchsen. Die Tribus Canini ist aufgeteilt in eine Südamerika-Klade und die Klade der Wolfsartigen, die ein Schwestergruppenverhältnis miteinander haben. Das bedeutet, dass die Graufuchslinie sich nicht, wie es die klassische Systematik spiegelt, direkt von der Rotfuchslinie getrennt hat, sondern viel früher, noch vor der Trennung der Linien von Rotfuchs und Wolf.
 Der Marderhund (Nyctereutes procyonoides), bislang zu den Canini gestellt, steht nun bei den „Vulpini“ bzw. in der Klade der Rotfuchsartigen.
 Die Gattung Canis lässt sich so, wie sie die Mehrheit der klassischen Systematiker bislang gesehen hat, nicht mehr aufrechterhalten. Grauwolf, Kojote, Goldschakal und Äthiopischer Wolf (alle Gattung Canis) sind näher mit dem Rothund (Gattung Cuon) und dem Afrikanischen Wildhund (Gattung Lycaon) verwandt als mit dem Streifen- und dem Schabrackenschakal (beide bislang ebenfalls Gattung Canis). Falls sich dies in kommenden Analysen bestätigt, müssten daher
 Rot- und Wildhund in die Gattung Canis aufgenommen werden oder
 für Streifen- und Schabrackenschakal entweder, wie dies einige Systematiker aufgrund morphologischer Merkmale schon seit ca. 100 Jahren praktizieren, die Gattung Thos , 1816 reaktiviert werden oder aber, Zrzavý und Řičánková (2004) folgend, die monotypischen Gattungen Schaeffia , 1906 und Lupullella , 1906  (mit den Spezies Schaeffia adusta beziehungsweise Lupulella mesomelas) „wiederbelebt“ werden.

Bei einer detaillierten „Supertree“-/„Supermatrix“-Analyse der Verwandtschaftsbeziehungen aller Raubtiere, in die neben den Kladogrammstrukturen vormaliger Analysen auch rund 45.000 Basenpaare aus der Datenbank GenBank einflossen, erzielen Nyakatura und Bininda-Emonds (2012) für die Caniden etwas andere Ergebnisse. Bei ihnen steht der Afrikanische Wildhund (Lycaon pictus) nicht in der Wolfs-Klade, sondern ist die Schwesterart des südamerikanischen Waldhundes (Speothos venaticus) und beide bilden die Schwestergruppe der gemeinsamen Klade aus Wolfs-Klade und Südamerika-Klade. Demnach gäbe es innerhalb der klassischen Canini drei verschiedene Hauptlinien. In einer separat durchgeführten „Supermatrix“-Analyse, die nur auf den DNA-Daten basierte, wichen die Ergebnisse noch stärker ab, u. a. indem die Gattung Vulpes als paraphyletische Gruppierung an der Basis einer gemeinsamen Klade aus Canis und einigen südamerikanischen Vertretern erscheint. Allerdings sind „Supertree“- und „Supermatrix“-Methode umstritten, da sie auf inkohärenten Datensätzen beruhen.

Fossile Hunde 
Man kennt heute neben den 34 noch lebenden Arten der Hunde insgesamt etwa 180 fossile Hundearten. Durch neue Funde steigt diese Zahl immer weiter an. In der Wirbeltierpaläontologie wird die Familie Canidae in drei Unterfamilien gegliedert: die Caninae, zu denen alle heutigen (rezenten) Hundearten zählen (demnach, zzgl. fossiler Vertreter, im Inhalt identisch mit der Familie Canidae im rezent-zoologischen Sinn, siehe oben), sowie die ausgestorbenen Unterfamilien Borophaginae und Hesperocyoninae. Die Caninae stellen auch die erdgeschichtlich jüngsten fossilen Hunde, die erst vor rund 10.000 Jahren, am Ende des Pleistozän verschwanden, so etwa die amerikanischen Formen Aenocyon dirus und Protocyon.

Die Klassifikation der Hesperocyoninae folgt Wang (1994), die der Borophaginae Wang et al. (1999) (Mya = Millionen Jahre vor heute).

 Unterfam. Borophaginae †
 Gattung Aelurodon (16–12 Mya)
 Gattung Archaeocyon (32 Mya)
 Gattung Borophagus (12–5 Mya)
 Gattung Cynarctoides (30–18 Mya)
 Gattung Cynarctus (16–12 Mya)
 Gattung Desmocyon (24–19 Mya)
 Gattung Epicyon (12–10 Mya)
 Gattung Eulopocyon (18–16 Mya)
 Gattung Metatomarctus (19–16 Mya)
 Gattung Microtomarctus (18 Mya)
 Gattung Osteoborus (8 Mya)
 Gattung Otarocyon (34–30 Mya)
 Gattung Oxetocyon (32 Mya)
 Gattung Paracynarctus (19–16 Mya)
 Gattung Phlaocyon (30–19 Mya)
 Gattung Protepicyon (16 Mya)
 Gattung Psalidocyon (16 Mya)
 Gattung Rhizocyon (30 Mya)
 Gattung Tephrocyon (16 Mya)
 Gattung Paratomarctus (16–13 Mya)
 Gattung Protomarctus (18 Mya)
 Gattung Tomarctus (16 Mya)
 Unterfam. Hesperocyoninae †
 Gattung Cynodesmus (32–29 Mya)
 Gattung Caedocyon ?
 Gattung Ectopocynus (32–19 Mya)
 Gattung Enhydrocyon (29–25 Mya)
 Gattung Hesperocyon (37–34 Mya)
 Gattung Mesocyon (34–29 Mya)
 Gattung Osbornodon (32–18 Mya)
 Gattung Paraenhydrodon (30–25 Mya)
 Gattung Philotrox (29 Mya)
 Gattung Prohespercyon (36 Mya)
 Gattung Sunkahetanka (29 Mya)
 Unterfam. Caninae
 Basale Caninae †
 Gattung Leptocyon (34–7 Mya)
 Tribus Canini
 Gattung Canis
 Gattung Cerdocyon
 Gattung Dusicyon †
 Gattung Eucyon † (8 Mya)
 Gattung Nurocyon †
 Gattung Protocyon †
 Gattung Theriodictis †
 Tribus Vulpini
 Gattung Nyctereutes (7,1 Mya bis heute)
 Gattung Vulpes (7 Mya bis heute)

Einzelnachweise

Literatur 
 Michael W. Fox: Vom Wolf zum Hund. Entwicklung, Verhalten und soziale Organisation. München: BLV 1975. ISBN 3-405-11365-2 – Standardwerk zu Hundeartigen/Caniden; engl. Originalausgabe: Behaviour of Wolfes, Dogs and Related Canids.
 Jean-Olivier Gransard-Desmond: Ètude sur les Canidae des temps pré-pharaoniques en Ègypte et au Soudan. BAR International Series 1260. Oxford: Archaeopress 2004. ISBN 1-84171-618-9 – Archäologische Studie zu den Ursprüngen der Hunde in Altägypten und im Sudan, mit Beschreibungen zahlreicher prähistorischer Funde und Katalog wichtiger Ausgrabungsstätten.
 Erik Zimen: Der Wolf. Stuttgart: Kosmos 2003. ISBN 3-440-09742-0.

Weblinks 

  (Informationszentrum Chemie Biologie Pharmazie der ETH Zürich) – ausführliche Linksammlung
 Canid Specialist Group der  (IUCN) (englisch)
   der IUCN